Rugi se poate referi la:
Rugi, o armă din Indonezia.
Rugi, Caraș-Severin
Rugi, Gorj